'
Бре́длі () — англійське топонімічне прізвище, походить від brad («широкий») та leah («ліс», «галявина»).

Відомі носії прізвища

А 
 Алан Бредлі (;  1938) — канадський письменник, журналіст і сценарист.

Б 
 Білл Бредлі (;  1943) — американський професійний баскетболіст.
 Боб Бредлі (;  1958) — американський футболіст.
 Браєн Бредлі (;  1965) — канадський хокеїст.

Д 
  (, уроджений Бредлі Сімпсон, ;  1955) — американський актор, майстер бойових мистецтв.
 Джеб Бредлі (;  1952) — американський політик-республіканець.
 Джеймс Бредлі (; 1693—1762) — англійський астроном.
 Джон Бредлі-Вест (;  1988) — англійський актор.
 Діана Мері Бредлі (;  1932) — британська вчена-орнітолог.
  (;  1954) — англійський актор.

Е 
  (; 1897—1969) — американський легкоатлет, призер Олимпійських ігор 1920.
 Ед Бредлі (; 1941—2006) — американський журналіст та телеведучий.
 Ейвері Бредлі (;  1990) — американський баскетболіст, захисник.

К 
 Карен Бредлі (; 1970) — британський політик-консерватор.

М 
 Майкл Бредлі (;  1987) — американський футболіст.
 Меріон Зіммер-Бредлі (; 1930—1999) — американська письменниця.
 Метт Бредлі (;  1978) — канадський хокеїст.

О 
 Омар Бредлі (; 1893—1981) — американський воєначальник, генерал армії армії США (1950), один з основних командирів Армії США у Північній Африці і Європі за часів Другої світової війни.

Р 
 Рубі Бредлі (; 1907—2002) — офіцерка Корпусу медсестер армії Сполучених Штатів та одна з жінок у збройних силах США, що отримала найбільше нагород.

С 
 Скотт Бредлі:
 Скотт Бредлі (; 1891—1977) — американський композитор, піаніст і диригент.
 Скот Бредлі (;  1981) — американський музикант, піаніст, аранжувальник.

Т 
 Тімоті Бредлі (;  1983) — американський боксер-професіонал.

Ф 
 Френсис Герберт Бредлі (; 1846—1924) — англійський філософ.

Ч 
 Чарльз Бредлі (; 1948—2017) — американський фанк, соул і ритм-енд-блюз співак.

Ш 
 Шанні Бредлі (;  1957) — британська панк-музикантка, композиторка, художниця.
 Шон Бредлі (;  1972) — американський баскетболіст, центровий.

Примітки